LAssociazione Calcio Dilettantistica Guidonia Montecelio, nota come Guidonia, è una società calcistica della città di Guidonia Montecelio, provincia di Roma.

Attualmente milita nel campionato dilettantistico di Prima Categoria Lazio.

I colori sociali sono il blu, il giallo e il rosso.

Storia 
La società è nata nel 1954. Dal 2002 al 2011 ha militato in Serie D per ben 9 stagioni consecutive.

Nella stagione 2007-2008 la squadra è retrocessa in Eccellenza Lazio dopo i play-out persi contro il Calangianus, salvo poi essere ripescata.

All'inizio della stagione 2010-2011 partecipa per la prima volta nella storia alla Coppa Italia Professionisti affrontando in trasferta nel turno preliminare il Como, il risultato finale è di 3-1 per i lariani con gol di Vittorini per i guidoniani.

Nella stagione 2016-2017 cambia la propria denominazione sociale in Acd Guidonia.

Cronistoria
{| class="toccolours" style="background:white"
!colspan="2" align=center style="background:yellow; color:red" | Cronistoria dell'Associazione Calcio Dilettantistica Guidonia Montecelio
|- style="font-size:93%"
|valign="top"|
|width="100%"|

1954 - Fondazione della società.
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1959-1960 - LU.S. Lauretana 12ª nel girone C della Prima Categoria Lazio. Vince lo spareggio salvezza contro il Vinimarino.

1960-1961 - 14ª nel girone C della Prima Categoria Lazio. Retrocessa in Seconda Categoria.
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966 - 16ª nel girone A della Prima Categoria Lazio. Retrocessa in Seconda Categoria.

1989-1990 - LA.C. Guidonia 5ª nel girone B della Promozione Lazio.

1990-1991 - 2ª nel girone B della Promozione Lazio. Ammessa in Eccellenza.
1991-1992 - 7ª nel girone A della Eccellenza Lazio.
1992-1993 - 11ª nel girone A della Eccellenza Lazio.
1993-1994 - 3ª nel girone A della Eccellenza Lazio.
1994-1995 - 1ª nel girone A della Eccellenza Lazio. Promossa nel Campionato Nazionale Dilettanti.
1995-1996 - 10ª nel girone F del Campionato Nazionale Dilettanti.
Primo turno della fase C.N.D. del Coppa Italia Dilettanti.
1996-1997 - 7ª nel girone F del Campionato Nazionale Dilettanti.
Primo turno della fase C.N.D. del Coppa Italia Dilettanti.
1997-1998 - 7ª nel girone F del Campionato Nazionale Dilettanti.
Primo turno della fase C.N.D. del Coppa Italia Dilettanti.
1998-1999 - 6ª nel girone E del Campionato Nazionale Dilettanti.
Primo turno della fase C.N.D. del Coppa Italia Dilettanti.
1999-2000 - 15ª nel girone E della Serie D. Retrocessa in Eccellenza.
Primo turno della Coppa Italia Serie D.

2000-2001 - 17ª nel girone A della Eccellenza Lazio. Retrocessa in Promozione.
2001 - Si fonde con lA.S. Villanova M.R.S. (Eccellenza) nellA.C. Guidonia Villanova.
2001-2002 - 2ª nel girone A della Eccellenza Lazio. Vince i play-off nazionali. Promossa in Serie D.
2002 - Cambia denominazione in A.C. Guidonia Montecelio.
2002-2003 - 13ª nel girone F della Serie D. Salva dopo i play-out.
Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D.
2003-2004 - 6ª nel girone H della Serie D.
Primo turno della Coppa Italia Serie D.
 2004 - Cambia denominazione in A.C.D. Guidonia Montecelio.
2004-2005 - 10ª nel girone E della Serie D.
Primo turno della Coppa Italia Serie D.
2005-2006 - 5ª nel girone G della Serie D. Perde i play-off di girone.
Quarti di finale della Coppa Italia Serie D.
2006-2007 - 9ª nel girone G della Serie D.
Primo turno della Coppa Italia Serie D.
2007-2008 - 16ª nel girone G della Serie D. Perde i play-out. Retrocessa, poi riammessa.
Primo turno della Coppa Italia Serie D.
2008-2009 - 15ª nel girone G della Serie D. Salva dopo i play-out.
Primo turno della Coppa Italia Serie D.
2009-2010 - 2ª nel girone E della Serie D. Perde i play-off.
Primo turno della Coppa Italia Serie D.

2010-2011 - 15ª nel girone G della Serie D. Perde i play-out.. Retrocessa in Eccellenza.
Primo turno della Coppa Italia.
Ottavi di finale della Coppa Italia Serie D.
2011-2012 - 5ª nel girone A della Eccellenza Lazio.
Ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti Lazio.
2012-2013 - 16ª nel girone A della Eccellenza Lazio. Retrocessa in Promozione''.
Quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti Lazio.
2013-2014 - 6ª nel girone C della Promozione Lazio.
2014-2015 - 14ª nel girone B della Promozione Lazio. Salva dopo i play-out.
2015-2016 - 14ª nel girone B della Promozione Lazio. Salva dopo i play-out.
2016 - Cambia denominazione in A.C.D. Guidonia.
2016-2017 - 12ª nel girone B della Promozione Lazio.
Prima fase della Coppa Italia Promozione Lazio.
2017-2018 - 13ª nel girone B della Promozione Lazio. Salva dopo i play out.
2018-2019 - 14ª nel girone B della Promozione Lazio. Salva dopo i play-out.
2019-2020 - Campionato sospeso e poi cancellato a causa del covid-19
2020-2021 - Campionato sospeso e poi cancellato a causa del covid-19
2021-2022 - 15ª nel girone B della Promozione Lazio. Retrocessa in Prima Categoria.

|}

Stadio
 La società disputa le proprie partite interne presso lo Stadio "Comunale" di Guidonia. L'impianto può ospitare 2900 spettatori, ed è con due tribune di cui una coperta. Il campo di gioco è di 105m x 65m ed è in erba sintetica. L'inaugurazione del nuovo manto è avvenuta nel 2006 con ospite la S.S. Lazio. A causa della scadenza della omologazione del campo, dalla stagione 2017-2018 al 2019-2020 le gare interne le hanno disputate nello Stadio "Fiorentini" di Montecelio e all' "Sant Andrea" di Gallicano nel Lazio. Il manto poi è stato rinnovato e ritornati al "Comunale" nel 2021.

Palmarès
Competizioni regionali'''
1994-1995

Altri piazzamenti

Secondo posto: 2009-2010 (girone E)

Secondo posto: 2001-2002 (girone A)
Terzo posto: 1993-1994 (girone A)

Secondo posto: 1990-1991 (girone B)

Note

Voci correlate
Guidonia

Collegamenti esterni

Guidonia
Sport a Guidonia Montecelio